Томас Эттвуд — имя нескольких людей.
 Эттвуд, Томас (1765—1838) — британский композитор.
 Эттвуд, Томас (1783—1856) — британский политик.